McNeil – città della Contea di Columbia, Arkansas
Isola di McNeil – isola dello stato di Washington, sede di un penitenziario